

Događaji 
 16. listopada 2126.; Potpuna pomrčina Sunca (4 min 0 s)

Rođenja

Smrti

Vanjske poveznice